Alléskolen kan henvise til:

 Alléskolen i Aalborg
 Alléskolen i Fredericia